Thunderball kan syfta på:

 Thunderball – den nionde i en serie romaner om agenten James Bond, se Åskbollen (roman)
 Thunderball – en brittisk actionfilm från 1965, se Åskbollen (film)